Solbjerg (Aarhus), een plaats in de Deense regio Midden-Jutland, gemeente Aarhus
 Solbjerg (parochie, Frederiksberg), een parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Frederiksberg
 Solbjerg (parochie, Kalundborg), een parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Kalundborg
 Solbjerg (parochie, Morsø), een parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Morsø
 Solbjerg (parochie, Rebild), een parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Rebild
 Solbjerg, tot 25 september 2006 de naam van Fasanvej, een metrostation in de Deense gemeente Frederiksberg
Station Solbjerg, een voormalig spoorwegstation in de Deense gemeente Frederiksberg